Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани 2 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 11:03 по местному времени (UTC+3), а финал — в тот же день в 18:23.

Кэти Ледеки в финале обновила рекорд чемпионатов мира, всего на 0,02 сек улучшив достижение Федерики Пеллегрини, установленное в 2009 году в Риме.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Ссылки 
 Результаты — страницы 13—15,28

400 м, вольный стиль, женщины